Deelgemeente (België)
 Duitsland:
 Ortschaft, een deelgemeente na een gemeentelijke herindeling
 Stadtbezirk, de bestuurslaag direct onder een stad
 Frankrijk:
Commune associée, zoals vastgelegd in een wet uit 1971, een gefuseerde gemeente.
Commune deleguée, zoals vastgelegd in een wet uit 2010, een deelgemeente van een commune nouveau.
Italië:
Frazione
 Deelgemeente (Griekenland)
 Deelgemeente (Nederland)
Polen:
 Dzielnica, een deelgemeente of stadsdistrict